Miejscowości w USA:
 Knox City – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Knox
 Knox City – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Knox